Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2016 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 30 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Les intempéries ayant grandement perturbé le programme lors de la première semaine du tournoi, les rencontres des  et  en double hommes se jouent au meilleur des 3 sets, pour permettre de rattraper le retard pris en simple comme en double.. L'annonce tardive de cette décision, combinée à l'inégalité des retards pris par les différentes équipes, fait naître une polémique parmi les joueurs.
 La paire Jean-Julien Rojer - Horia Tecău, tenante du titre et tête de série , s'incline dès le  contre Jonathan Marray - Adil Shamasdin (2-6, 6-7).
 L'Australien et actuel capitaine de l'équipe d'Australie de Coupe Davis, Lleyton Hewitt, sort de sa retraite et participe à l'épreuve du double au côté de son compatriote Jordan Thompson.
 Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent le deuxième Grand Chelem de leur carrière en battant Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin (6-4, 7-6, 6-3), lors de la première finale 100 % française en double messieurs de l'histoire des Majeurs hors des frontières hexagonales. Grâce à ce résultat, Mahut et Herbert sont assurés de passer respectivement  et  mondiaux à l'issue du tournoi. Il s'agit de la  française à remporter un Grand Chelem dans l'ère Open.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 3,1 % par rapport à l'édition 2015.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
Wimbledon Double messieurs
Tournoi de Wimbledon 2016